De Franse voetbalclub RC Strasbourg speelt sinds 1961 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Strasbourg in Europa 

Uitslagen vanuit gezichtspunt RC Strasbourg

RC Strasbourg
RC Strasbourg